Метенев () — село,
Кабаровецкий сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122684002. Население по переписи 2001 года составляло 119 человек .

Географическое положение 
Село Метенев находится на правом берегу реки Главная Стрыпа,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Грабковцы.
Рядом проходит железная дорога, станция Плугов в 2-х км.

История 
 1532 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.

Примечания